Santerno – fiume italiano
 Santerno – frazione di Ravenna
 Santerno Anonima Ferroviaria – società ferroviaria del passato italiana